Condillac – comune francese del dipartimento della Drôme
 Étienne Bonnot de Condillac – filosofo francese
 9389 Condillac – asteroide della fascia principale